Alling Å kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Alling Å (Djursland), vattendrag, 
 Alling Å (Fårvang), vattendrag,